Чемпионат США по фигурному катанию 2012 () — соревнование по фигурному катанию среди спортсменов США проводимое Ассоциацией фигурного катания США.

Спортсмены соревновались в мужском и женском одиночном катании, в парном катании и в танцах на льду.

По результатам этого чемпионата была сформирована сборная команда на чемпионат мира в Ницце, на чемпионат четырёх континентов и чемпионат мира среди юниоров.

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы на льду

Ссылки 
 Официальный сайт
 Результаты чемпионата
 Результаты мужчин в короткой программе
 Результаты пар в кп
 Результаты женщин в кп
 Результаты танцоров в кт

Чемпионаты США по фигурному катанию
2012 год в фигурном катании
Фигурное катание в сезоне 2011/2012
Январь 2012 года
2012 год в Калифорнии
Спортивные соревнования в Сан-Хосе (Калифорния)